Vaso steht für:

 Vaso (Vorname), männlicher Vorname
 Vaso (Indien), Ort im Distrikt Kheda, Gujarat, Indien 
 Vaso Island, Insel im Montgomery County, Maryland

Siehe auch:
 Vasso
 Waso